Şəmkir FK (ázerbájdžánsky: Şəmkir Futbol Klubu, česky: Šamkir FK nebo Šamchor FK) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Şəmkir (česky: Šamkir, někdy Šamchor). Třikrát se stal mistrem Ázerbájdžánu (1999/00, 2000/01, 2001/02).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Şəmkir OİK stadionu s kapacitou 2 000 diváků.

Získané trofeje 

 Premyer Liqası ( 3x )
 1999/00, 2000/01, 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na stránkách svazu 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1954